Раково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Раково — деревня в Городокском районе Витебской области.

Болгария 
 Раково — село в Кюстендилской области.
 Раково — село в Сливенской области.

Россия 
 Раково — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Раково — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Раково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Раково — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Раково — деревня в Большесолдатском районе Курской области.
 Раково — деревня в Советском районе Курской области.
 Раково — деревня в Истринском районе Московской области.
 Раково — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Раково — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Раково — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Раково — посёлок в Спасском районе Нижегородской области.
 Раково — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Раково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Раково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Раково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Раково — деревня в Порховском районе Псковской области, Логовинская волость.
 Раково — деревня в Порховском районе Псковской области, Славковская волость.
 Раково — село в Сасовском районе Рязанской области.
 Раково — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Раково — деревня в Буинском районе Татарстана.
 Раково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Раково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Раково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Раково — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Раково — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Раково — село в Тячевском районе Закарпатской области.
 Раково — село в Вознесенском районе Николаевской области.

См. также 
 Раково-Таврический
Большое Раково